SeaMonkey (МФА ) — свободный набор программ для работы в Интернете, включающее веб-браузер, почтовый клиент, адресную книгу, IRC-клиент ChatZilla, HTML-редактор и инструменты для веб-разработчиков (инспектор DOM и отладчик JavaScript). Пользовательский интерфейс построен на языке XUL с использованием CSS, а в качестве языка программирования интерфейса применяется JavaScript.

Координатором разработки является группа «Совет по SeaMonkey» (), выделившаяся из Mozilla Foundation. Является прямым продолжением Mozilla Suite.

Существуют официальные сборки SeaMonkey для Linux, Windows и macOS; также существуют неофициальные сторонние сборки некоторых версий для BeOS, Linux для GTK1, x86-64, Fedora; OS/2; Solaris для SPARC и x86.

Благодаря XUL можно использовать различные расширения и темы, что позволяет добиться «родного» внешнего вида в различных окружениях.

Наименование выбрано с целью избежать путаницы с оригинальным Mozilla Suite; 2 июля 2005 года проект получил название «Internet Suite», позже — «SeaMonkey» (поскольку ранее слово «Seamonkey» (со строчной m) использовалось в качестве кодового имени для так и не вышедшего Netscape 6). Несмотря на то что проект стал использовать новое название и нумерацию версий, он был основан на том же движке — Gecko 1.8.

Из известных «пасхальных яиц» в браузере — нажатие , которое открывает историческую страничку с веб-камерой, снимающей аквариум с рыбками; камера была установлена в тогда ещё неизвестной фирме Netscape в 1994 году и известна как вторая самая старая веб-камера в WWW.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Домашняя страница SeaMonkey на русском языке
 Ежедневные ночные сборки SeaMonkey
 Дополнения для SeaMonkey

Свободные редакторы HTML
Браузеры на движке Gecko
Кроссплатформенное программное обеспечение
Программное обеспечение для Windows
Программное обеспечение для macOS
Программное обеспечение для Linux
Программное обеспечение для Haiku
Программное обеспечение для BeOS
Свободные браузеры
Программное обеспечение с лицензией GNU GPL
Программное обеспечение с лицензией GNU LGPL
Программное обеспечение с лицензией MPL
Переносимые приложения